Het Aziatisch kampioenschap voetbal 2015 vormde de zestiende editie van het continentale voetbalkampioenschap. Het werd gehouden van 8 januari 2015 tot en met 31 januari 2015 in Australië. In de finale versloeg het gastland Zuid-Korea en behaalde het zijn eerste titel.

Keuze van het organiserend land 
Australië was het enige land dat zich kandidaat stelde voor de organisatie van het toernooi. De toewijziging volgde op 5 januari 2011.

Stadions

Kwalificatie 

De top drie van het Aziatisch kampioenschap voetbal 2011 en gastland Australië werden vrijgesteld van kwalificaties. Ondanks dat Australië in dat toernooi als tweede eindigde, werd de nummer vier van de Asian Cup niet als vervanger aangewezen. De winnaars van de AFC Challenge Cup edities van 2012 en 2014 waren ook geplaatst voor de eindronde..De Challenge Cup diende als kwalificatietoernooi voor de laagste landen van de AFC-ranking. De overige plaatsen zijn beschikbaar voor landen die spelen in de kwalificaties.

Lijst van gekwalificeerde teams

1 vet betekent kampioen in dat jaar

Scheidsrechters

Groepsfase 
Het speelschema voor het Aziatisch kampioenschap voetbal 2015 werd bekendgemaakt op 27 maart 2013. De beste twee van elke groep plaatsten zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finales

3e plaats

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 Ali Mabkhout

4 doelpunten
 Hamza Al-Dardour
 Ahmed Khalil

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunten
 Mohamed Husain (Tegen Verenigde Arabische Emiraten)
 Gao Lin (Tegen Noord-Korea)

Trivia 
 Australië speelde tijdens de groepsfase als in de finale tegen Zuid-Korea. In de groepsfase won Zuid-Korea, maar Australië won goud in eigen land door Zuid-Korea te verslaan in de finale.

In Beeld

Externe links

Asian Cup
Voetbal in 2015
Voetbal in Australië
Sportevenement in Australië